Essa é uma lista de todos os 139 municípios do estado do Tocantins por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios do Tocantins por área territorial

Area
Tocantins